Goritschach ist der Name folgender Orte:

 Goritschach (Gemeinde Ebenthal), Ortschaft der Gemeinde Ebenthal in Kärnten, Bezirk Klagenfurt-Land, Kärnten
 Goritschach (Gemeinde Finkenstein), Zagoriče, Ortschaft der Gemeinde Finkenstein am Faaker See, Bezirk Villach-Land, Kärnten
 Goritschach (Gemeinde Gallizien), Ortschaft der Gemeinde Gallizien, Bezirk Völkermarkt, Kärnten
 Goritschach (Gemeinde Poggersdorf), Ortschaft der Gemeinde Poggersdorf, Bezirk Klagenfurt-Land, Kärnten
 Goritschach (Gemeinde Schiefling), Ortschaft der Gemeinde Schiefling am Wörthersee, Bezirk Klagenfurt-Land, Kärnten
 Goritschach (Gemeinde Sittersdorf), eine Ortschaft und Katastralgemeinde von Sittersdorf, Bezirk Völkermarkt, Kärnten
 Goritschach (Gemeinde Villach), Ortschaft der Stadt Villach, Kärnten
 Goritschach (Gemeinde Wernberg), Ortschaft der Gemeinde Wernberg, Bezirk Villach-Land, Kärnten